Амадео VIII од Савоје (Шамбери, 4. септембар 1383- Женева, 7. јануар 1451) је био гроф Савоје из династије Савоја. Био је син Амадеа VII и Боне од Берија. После смрти свог оца 1391, његова мајка је као регенткиња владала у његове име, због његове младости. Амадео је био антипапа Католичке цркве као Феликс V, насупрот папама Евгенију IV и Николи V.

Породично стабло 

Рођени 1383.
Умрли 1451.
Династија Савоја
Антипапе